International Allies F.C., eller Inter Allies, är en ghanansk fotbollsklubb i Accra. Klubben spelar sedan säsongen 2013/14 i den inhemska högstaligan, Ghana Premier League efter fem säsonger i högstaligan mellan 2007/08 och 2012/13.

Historia 
Laget grundades som ett amatörlag i oktober 1996 av de två libanesiska tvillingbröderna Omar Nasser El-Eter och Rabeh Nasser El-Eter och började spela i landets tredjedivision. Inter Allies spelade i Ghana Division One League football, näst högsta ligan i Ghana, under fem säsonger 2007/08 till 2012/13. Laget blev uppmärksammat för sin förmåga att producera spännande talanger.

2013 flyttades laget upp till landets högsta division Ghana Premier League och spelar i divisionen än idag.

Den svenska agenten Patrick Mörk inledde under början 2010-talet ett samarbete med klubben som skulle ta flera stora talanger till Allsvenskan, inklusive Daniel Amartey, Joseph Aidoo, Patrick Kpozo och Lawson Sabah.

Spelare

Spelartrupp

Minnesvärda spelare 
Nedanstående spelare som spelat för Inter Allies har även antingen representerat herrlandslag eller har spelat i Sverige.

Spelare som har spelat i Ghanas landslag
 David Addy
 Daniel Amartey
 Emmanuel Banahene
 Jonathan Quartey
 Samuel Yeboah

Andra landslagsspelare 
  Ben Teekloh, 23 matcher för Liberias herrlandslag i fotboll

Spelare som har spelat i Sverige
 Imoro Adam (Djurgården, 2011 (lån))
 Joseph Aidoo (Hammarby IF, 2016-2017)
 Daniel Amartey (Djurgården, 2013-2014)
 Sadat Karim (Landskrona BoIS, 2014 (lån), 2017-)
 Prosper Kasim (IFK Göteborg, 2015-, Norrby IF 2017 (lån))
 Patrick Kpozo (AIK, 2015-2017, Östersunds FK 2017-)
 Baba Mensah (BK Häcken, 2016 (lån))
 Lawson Sabah (IFK Göteborg, 2015-, Varbergs BoIS FC 2017 (lån))

Noter

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Ghana
Sportklubbar bildade 1996